Yi jian mei steht für:

 一剪梅 (), chinesischer Stummfilm aus dem Jahr 1931
 Eine Pflaumenblüte, taiwanesische TV-Serie aus dem Jahr 1984
 Yi jian mei (Lied), Mandopop-Lied aus dem Jahr 1983